ЛОМО — советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Основан не позднее 1938 года.

Названия 
 1938—1962 — ГОМЗ (Ленинград);
 1963—1967 — «Зенит» (ЛОМО) (Ленинград);
 1968—1991 — ЛОМО (Ленинград);
 1991—1993 — ЛОМО.

Достижения 
 В чемпионате СССР — 8-е место в зональном турнире РСФСР класса «Б»: 1968
 В кубке СССР — 1/64 финала: 1938
  Победитель чемпионата Ленинграда (8 раз): 1955, 1956, 1961, 1962, 1979, 1983, 1984, 1986
  Серебряный призёр чемпионата Ленинграда (10 раз): 1963, 1964, 1966, 1973, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1989
  Бронзовый призёр чемпионата Ленинграда (4 раза): 1967, 1970, 1976, 1978
  Победитель Кубка Ленинграда (10 раз): 1939, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1968, 1975, 1980, 1982 
  Финалист Кубка Ленинграда (8 раз): 1955, 1967, 1972, 1974, 1979, 1984, 1985, 1986
  Финалист Кубка СССР среди команд КФК (2 раза): 1957, 1961
  Финалист Кубка ВЦСПС (1 раз): 1979

Известные тренеры 

  Станислав Завидонов
  Леонид Иванов
  Фридрих Марютин
  Виктор Смагин
  Николай Смирнов

Литература 
 «70 футбольных лет. Футбол в Петербурге, Петрограде, Ленинграде». Справочник. Сост. Н. Я. Киселёв. - Лениздат, 1970.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Санкт-Петербурга